Jim Palmer (1933-2013), cestista nella NBA e nella ABL
Jim Palmer (1945-), giocatore di baseball nella MLB, membro della National Baseball Hall of Fame